Attenberg steht für:

 Attenberg (Film), Spielfilm der griechischen Regisseurin Athina Rachel Tsangari (2010)

Berge in Deutschland:

 Attenberg (Buseck) in Buseck bei Gießen, Hessen
 Attenberg (Oberderdingen) in Oberderdingen im Kraichgau, Baden
 Attenberg (Olpe) in Olpe im Sauerland, Nordrhein-Westfalen
 Attenberg (Sundern) in Sundern (Sauerland), Nordrhein-Westfalen

Orte in Deutschland:

 Attenberg (Hennef) in Hennef (Sieg), Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Attenberg bei Nöham, Ortsteil der Gemeinde Dietersburg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Attenberg (Baierbach), Ortsteil der Gemeinde Baierbach, Landkreis Landshut, Bayern
 Attenberg (Dietersburg), Ortsteil der Gemeinde Dietersburg, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Attenberg (Feichten an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Feichten an der Alz, Landkreis Altötting, Bayern
 Attenberg (Heldenstein), Ortsteil der Gemeinde Heldenstein, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Attenberg (Mamming), Ortsteil der Gemeinde Mamming, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Attenberg (Obing), Ortsteil der Gemeinde Obing, Landkreis Traunstein, Bayern
 Attenberg (Pfeffenhausen), Ortsteil des Marktes Pfeffenhausen, Landkreis Landshut, Bayern
 Attenberg (Ruderting), Ortsteil der Gemeinde Ruderting, Landkreis Passau, Bayern
 Attenberg (Schliersee), Ortsteil der Gemeinde Schliersee, Landkreis Miesbach, Bayern
 Attenberg (Schönau), Ortsteil der Gemeinde Schönau, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Attenberg (Tacherting), Ortsteil der Gemeinde Tacherting, Landkreis Traunstein, Bayern

Attenberg ist der Familienname folgender Personen:
 Jami Attenberg (* 1971), US-amerikanische Schriftstellerin

Siehe auch:

 Attenberger (Begriffsklärung)